Niños envueltos en esta enciclopedia puede referirse a:

 Niños envueltos, plato de comida elaborado con carne característico de la gastronomía rioplatense;
 Niños envueltos, película de Argentina  dirigida en 1995 por Daniel Burman.